Billardtisch steht für die Spieltische verschiedener Billardvarianten:

 Billardtisch (Pool)
 Billardtisch (Karambolage), Karamboltisch
 Snookertisch

Siehe auch: